Die Chile Dove Men+Care Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Februar 2022 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel und in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Während das Turnier in Santiago de Chile zur niedrigeren Kategorie der ATP Tour 250 zählte, zählten die Turniere in Acapulco und in Dubai zur höheren Kategorie der ATP Tour 500.

Die letzte Ausgabe 2021 gewann Cristian Garín im Einzel, im Doppel war die Paarung Simone Bolelli und Máximo González Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.960 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 546.340 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Santiago de Chile